Врпоље може да се односи на:

 Врпоље (општина), насеље и општина у Славонији, Република Хрватска
 Врпоље (Книн), насеље у саставу града Книна, Книнска крајина, Република Хрватска
 Врпоље (Триљ), насеље града Триља, у Далмацији, Република Хрватска;
 Врпоље (Шибеник), насеље у саставу града Шибеника, Далмација, Република Хрватска
 Врпоље (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Врпоље Загора, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Врпоље Љубомир, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ

или

 Банско Врпоље, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска